Beuger steht für

 Flexion (Medizin), die Beugung eines Gelenkes

Beuger ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Beuger (* 1955), niederländischer Komponist und Unternehmer